Oratorio della Madonna della Salute – oratorio di Abano Terme
 Oratorio della Madonna della Salute – oratorio di Badia Polesine
 Oratorio della Madonna della Salute – oratorio di Camposampiero
 Oratorio della Madonna della Salute – oratorio di Guarda Veneta
 Oratorio della Madonna della Salute – oratorio di Lendinara

Altri progetti
Chiesa della Madonna della Salute